Новое дело
Газеты
 Новое дело — общественно-политическая газета, издававшаяся в начале XX века в Санкт-Петербурге.
 Новое дело (Дагестан) — общественно-политический российский еженедельник
 Новое дело (Нижний Новгород) — Нижегородская областная газета
 Новое дело (Атырау) — региональная информационно-рекламная газета
Журналы
 Новое дело — литературный журнал, издававшийся в начале XX века в Санкт-Петербурге.
 Прочее
 Новое дело (хлебозавод) — хлебозавод в Одессе

Примечания